Карл Лаукс (; ,  — , ) — немецкий музыковед.

Изучал музыковедение в Гейдельбергском университете у Теодора Кройера и Ханса Иоахима Мозера. С 1926 года работал музыкальным критиком в Мангейме, с 1934 г. в Дрездене. По окончании Второй мировой войны в 1945—1948 гг. советник министерства народного образования Саксонии. С 1948 года редактировал музыкальный отдел в восточноберлинской газете Tägliche Rundschau. В 1951—1952 гг. главный редактор восточногерманского музыкального журнала Musik und Gesellschaft. В 1952—1963 гг. директор Дрезденской Высшей школы музыки.

Опубликовал монографию «Музыка в России и Советском Союзе» (; 1958), биографию Карла Марии фон Вебера (1978), был ведущим специалистом по творческому наследию Йозефа Хааса (и напечатал в 1954 г. книгу о нём). Известна книга Лаукса об Антоне Брукнере, во втором издании которой (1947) тщательно вычищены следы национал-социалистического подхода к музыке, заметные в первом (1940). Выпустил также подробную автобиографическую книгу «Отзвук» (; 1977).

В 1965 г. был удостоен Премии Роберта Шумана. Почётный гражданин города Цвиккау (1972). Именем Лаукса названа улица в Дрездене ().

Примечания

Ссылки 

Музыковеды Германии
Почётные граждане Цвиккау
Похороненные в Дрездене
Кавалеры ордена «Знамя Труда» (ГДР)
Лауреаты премии Роберта Шумана
Музыкальные журналисты Германии
Главные редакторы Musik und Gesellschaft